Топоніми
 Каллітея — передмістя Афін.
 Каллітея — місто на півострові Кассандра.
 Каллітея — місто на острові Родос.

Персоналії
 Каллітея — одна з іонід.

Інше
 Каллітея — футбольний клуб.